

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Casi di doping nella pallacanestro